Fushimi – cesarz japoński
 Fushimi – dzielnica Kioto